Rotula — gênero de plantas pertencente à família Boraginaceae
Rótula do Abacaxi — complexo viário localizado em Salvador, Bahia, Brasil
Patela — osso chamado antigamente de rótula
Corredor Central — corredor viário de cinco avenidas que circundavam o centro da cidade brasileira de Campinas, denominado Rótula até o ano de 2010